Zdeněk Hruška může být:
 Zdeněk Hruška (fotbalista) (* 1954) – bývalý československý fotbalista a později trenér
 Zdeněk Hruška (herec) (* 1971) – český herec, syn Zdeňka (* 1936)
 Zdeněk Hruška (režisér) (* 1936) – český dabingový režisér, otec Zdeňka (* 1971)